Cadafaz ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Cadafaz (Celorico da Beira)
 Cadafaz (Góis)